Die Football League First Division 1970/71 war die 72. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 15. August 1970 und endete am 5. Mai 1971.

Der FC Arsenal gewann mit einem Punkt Vorsprung vor Leeds United seine mittlerweile achte englische Meisterschaft. Von den beiden Aufsteigern FC Blackpool und Huddersfield Town konnte nur der Klub aus Huddersfield die Klasse halten; neben Blackpool musste der FC Burnley den Gang in die Second Division antreten. Diese zwei Vereine sollten in der Folgesaison durch die beiden Zweitligaaufsteiger Sheffield United und Leicester City ersetzt werden.

Abschlusstabelle 
!!EgS
||16
||18
||21
||21
||24
||20
||19
||22
||22
||22
||25
||25
||21
||24
||20
||21
||21
||18
||23
||24
||24
||29

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Die Meistermannschaft des FC Arsenal 
In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1970/71 für den FC Arsenal in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

Literatur 
 Barry J. Hugman (Hrsg.): The PFA Premier & Football League Players' Records 1946–1998. 5th edition. Queen Anne Press, Harpenden 1998, ISBN 1-85291-585-4.
 Ian Ross, Gordon Smailes: Everton. A Complete Record 1878–1985. Breedon, Derby 1985, ISBN 0-907969-10-0.
 Fred Ollier: Arsenal A Complete Record. 4th edition. Breedon, Derby 1995, ISBN 1-85983-011-0.

Weblinks 
 England 1970-71 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

1970/71
Fußballsaison 1970/71